Carvoeiro é uma pequena localidade portuguesa da freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de Águeda e Região de Aveiro.

Situa-se poucos metros, a montante, da foz do Rio Caima e é banhada pelo Rio Vouga.

Aldeias do Distrito de Aveiro
Macinhata do Vouga